Sacrow è il nome delle seguenti località:
Sacrow – frazione del comune tedesco di Spreewaldheide
Sacrow – quartiere della città tedesca di Potsdam